Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

263e régiment d'artillerie
263e régiment d'infanterie